Ria van Velsen ist der Name folgender Personen:

* Ria van Velsen (Turnerin) (* 1939), niederländische Turnerin 
 Ria van Velsen (Schwimmerin) (* 1943), niederländische Schwimmerin